Иаков Воронковский (ум. 1774) — игумен Выдубицкого монастыря Русской православной церкви и духовный писатель.

Биография

О его детстве и мирской жизни сведений практически не сохранилось, да и прочие биографические сведения о нём очень скудны и отрывочны. 

Известно, что будучи иеромонахом Киевософийского кафедрального монастыря, Иаков Воронковский состоял писарем (секретарём) в духовной консистории города Киева. 

12 декабря 1763 года отец Иаков назначен членом Киевской духовной консистории. 1 апреля 1767 года назначен на должность игумена в Киево-Выдубицкий Михайловский монастырь. Приняв руководство обителью, Иаков Воронковский стал и первым историком монастыря; согласно Православной энциклопедии, он «составил полную опись монастырского имущества, завел приходно-расходные книги, создал подробную инструкцию для управляющих монастырскими имениями, собрал в различных учреждениях и б-ках копии утраченных документов (с нач. XVI в.)» После смерти настоятеля его библиотека и архив  передали в обитель; до настоящего времени дошли лишь отдельные книги и рукописи. 18 июня 1771 года отец Иаков подал на имя российской императрицы Екатерины II челобитную о помощи монастырю. 

Он оставил историческое сочинение, имеющее характер летописно-справочной заметки; «Катедральный Киевософийский монастырь и его наместники», которое было напечатано в «Киевских епархиальных ведомостях» за 1864 г., стр. 412—422.

Иаков Воронковский умер 15 (26) марта 1774 года во вверенной ему обители.

Примечания

Литература 
 
 «Киевские епархиальные ведомости », 1864 год.

Игумены Русской православной церкви
Духовные писатели
Писцы по алфавиту
Писцы России
Персоналии:Выдубицкий монастырь